О́сипов — русская фамилия, образованная от имени Осип (Иосиф). Женская форма . В Списке общерусских фамилий занимает 67-е место.

Осипов

А 
 Осипов, Адольф Михайлович (1842—1905) — казанский юрист, доктор гражданского права.
 
 
 Осипов, Альберт Никанорович (род. 1936) — советский кинооператор, кинорежиссёр.
 Осипов, Анатолий Анатольевич — заслуженный мастер спорта СССР
 Осипов, Анатолий Николаевич (род. 1950) — советский и российский биофизик, член-корреспондент РАН (2019).
 
 Осипов, Артём (род. 1989) — российский и латвийский футболист.
 Осипов, Артур Станиславович (род. 1989) — российский боксёр-профессионал.
 Осипов, Архип Осипович (1802—1840) — герой обороны Черноморской береговой линии.

Б

В 
 
 Осипов, Валерий Дмитриевич (1930—1985) — советский писатель, журналист и сценарист.

Г 
 
 
 Осипов, Григорий Михайлович (1739—1802) — русский государственный деятель.

Д

Е 
 
 Осипов, Евграф Алексеевич (1841—1904) — врач, основоположник медицинской статистики в России.

И 
 
 Осипов, Игорь Владимирович (род. 1973) — российский военно-морской деятель, адмирал.
 
 Осипов, Иосиф Зиновьевич (настоящая фамилия Кричевский; 1905—1975) — советский писатель.

К 
 
 Осипов, Клавдий Елпидьевич (1896—1965) — советский архитектор.
 
 Осипов, Кузьма Андреевич (1916—2006) — полный кавалер ордена Славы.

Л

М

Н 
 Осипов, Никита Юрьевич (род. 1984) — российский хоккеист, нападающий.

О

П 
 
 
 Осипов, Прокопий Дмитриевич (1948—2019) — советский политический и российский хозяйственный деятель, энергетик, народный депутат СССР (1989—1991).

С 
 Осипов, Сейран (1961—2008) — советский и российский футболист.

Ф

Ю

Я 
 Осипов, Яков Иванович (1902—1942) — командир 1-го полка морской пехоты в дни обороны Одессы.

Составные фамилии 
 Осипов-Шмидт, Осип Павлович (1900—1938) — организатор первых в СССР заводов по производству синтетического каучука, замнаркома тяжёлой промышленности.

Польская фамилия 
 Осипув, Анджей (род. 1953) — польский профсоюзный деятель и менеджер железнодорожного транспорта.



Примечания

См. также